Le Grand Prix moto de Catalogne 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2014.

La compétition s'est déroulée du 13 au  sur le Circuit de Catalogne devant 92 845 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto de Catalogne. Ce Grand Prix correspond également au  du Continental Circus.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 

2014
Sport en Espagne en 2014
Sport en juin 2014
Cata